Grande Sposa Reale – termine usato per indicare la consorte principale dei sovrani egizi
 Regina d'Egitto – regina o regina consorte di uno dei sovrani della Dinastia tolemaica